Aishwarya –  nome proprio di persona indiano femminile
Aishwarya – film indiano del 2006
Aishwarya – campo petrolifero nel distretto di Barmer in Rajasthan, India
28484 Aishwarya – asteroide della fascia principale